Ту́рья () — река в Речицком, Хойникском, Калинковичском районах Гомельской области Белоруссии.

Левый приток реки Припяти. Течёт по Гомельскому Полесью через озёра в пойме Припяти.

Гидроним Турья восходит к угро-финскому термину тур — «озеро».

Гидрология 
Длина реки — 46 км. Не судоходна.

Исток реки начинается в 6 км на северо-восток от деревни Шавлов Калинковичского района. Устье в 4 км на северо-запад от деревни Ломыш Хойникского района.

Русло на протяжении 37 км от истока канализировано и называется канава Турья.

Приток справа Ужинецкий канал.

Примечания 

Притоки Припяти
Реки Гомельской области